Trissolcus är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1893. Enligt Catalogue of Life ingår Trissolcus i familjen Scelionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gallmyggesteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Trissolcus